Референдумы в Швейцарии проходили 24 мая, 25 октября и 6 декабря 1925 года. Майский референдум проходил по поводу гражданской инициативы по страхованию по инвалидности, старости и потере кормильца. Инициатива была отклонена. В октябре проходил референдум по федеральной резолюции по переселению и проживанию иностранцев, которая была одобрена большинством голосов избирателей и кантонов. В декабре прошёл референдум по федеральной резолюции по страхованию по инвалидности, старости и потере кормильца. Резолюция была одобрена большинством голосов и кантонов.

Избирательная система 
Майский референдум по страхованию были гражданской инициативой и требовал двойного большинства для одобрения. Два других референдума являлись обязательными и также требовали двойного большинства для одобрения.

Результаты

Референдум по страхованию

Федеральная резолюция по переселению и проживанию иностранцев

Федеральная резолюция по страхованию

Примечания 

Швейцария
1925 год в Швейцарии
1925